Heat (englisch „Hitze“) steht für:
 Heat (1972), US-amerikanischer Spielfilm
 Heat (1986), Film von Dick Richards aus dem Jahr 1986
 Heat (1995), US-amerikanischer Kriminalfilm
 Heat 2, Roman aus dem Jahr 2022 und Fortsetzung von Heat (1995)
 Heat (Band), kanadische Rockband
 ein Galopprennen über mehrere Läufe, siehe Pferderennen #Heat (Heatrennen)
 negative Publikumsreaktion im Wrestling, siehe Liste von Wrestling-Begriffen #H
 WWE Heat, ehemalige Wrestling-Show
 Miami Heat, US-amerikanischer Basketballverein

Heat ist der Künstlername von:
 Vomit Heat (* 1991), deutscher Sänger, Songschreiber und Multiinstrumentalist

HEAT steht für:
 High Explosive Anti Tank, panzerbrechende Munition
 Hybrid Exo Atmospheric Transporter, eine dänische Rakete, siehe HEAT-1X-Tycho Brahe
 Assiut Airport (ICAO-Code), Flughafen von Asyut, Gouvernement Asyut, Ägypten

H.E.A.T steht für:
 H.E.A.T, schwedische Rockband

Siehe auch:
 The Heat
  A-HEAT Allied Heat Exchange Technology

Abkürzung